David Ignatius Walsh (1872-1947), gouverneur van Massachusetts
 David Walsh (scheidsrechter) (1889–1975), Amerikaans basketbalscheidsrechter
 David Walsh (ondernemer) (1945–1998) Canadees ondernemer, oprichter en CEO van Bre-X 
 David Walsh (schrijver) (1949), Amerikaans schrijver
 David Walsh (journalist) (1955), Iers sportjournalist
 David Walsh (acteur) (?), Amerikaans acteur
 David Walsh (basketspeler) (1960), Amerikaans basketbalspeler
 David Walsh (gokker) (1961), Australisch gokker
David Walsh Collection, kunstverzameling van de Australische gokker